Radebe ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob „Mpharanyana“ Radebe (1948–1979), südafrikanischer Singer-Songwriter und Gitarrist
 Jeff Radebe (* 1953), südafrikanischer Politiker
 Lucas Radebe (* 1969), südafrikanischer  Fußballspieler